Aleix Vidal Parreu, né le  à Valls (province de Tarragone, Espagne), est un footballeur international espagnol qui joue au poste d'ailier droit ou arrière droit.

Carrière

En club 
Au début des années 2000, Aleix Vidal joue brièvement dans les catégories juniors du FC Barcelone où il côtoie notamment Jordi Alba ou Rubén Miño. Il joue ensuite avec les juniors de Cambrils, Gimnàstic Tarragone, Real Madrid, Damm et Espanyol.

En 2008, Aleix Vidal rejoint le RCD Espanyol mais il ne débute pas en équipe première. Il est ainsi prêté au club grec du Panthrakikos FC où il ne joue que huit matchs.

En , il signe au Gimnàstic Tarragone. En 2010, il rejoint l'équipe réserve du RCD Majorque. Puis en 2011, il joue avec l'UD Almería. Lors de la saison 2012-2013, il devient le meilleur joueur de l'équipe.

En 2014, il signe un contrat de quatre ans avec le Séville FC. Le transfert s'élève à 3M€. Avec Séville, il remporte la Ligue Europa 2015 et termine à la  du championnat d'Espagne.

Le  2015, soit quatorze ans après avoir quitté le club, il s'engage avec le FC Barcelone jusqu'en 2020. Néanmoins, Barcelone étant interdit de transfert pendant un an, Vidal ne pourra jouer pour le club catalan qu'à partir de .

Le , il se blesse gravement à la cheville droite (luxation) lors d'un match de championnat face au Deportivo Alavés et reste indisponible pendant cinq mois. Il fait son retour plus tôt que prévu, le , lors de la finale de la Coupe d'Espagne face au Deportivo Alavés (victoire 3 à 1).

Le , il marque le but du 3-0 face au Real Madrid sur une passe de Lionel Messi.

Le , il rejoint le Séville FC pour quatre saisons et contre 8,5 millions d'euros.

En équipe nationale 
Le , le sélectionneur Vicente del Bosque convoque Aleix Vidal pour la première fois pour jouer le match amical du  face au Costa Rica et celui du  face à la Biélorussie qualificatif pour l'Euro 2016. Aleix Vidal est titularisé face au Costa Rica (victoire 2 à 1) le  mais il est remplacé à la mi-temps en raison d'une blessure qui l'empêche de jouer face à la Biélorussie.

Statistiques

Palmarès

Club 
 Séville FC 
 Ligue Europa (1)
 Vainqueur en 2015
  Supercoupe d'Espagne 
 Finaliste : 2018
 FC Barcelone
 Championnat d'Espagne (2)
 Champion en 2016 et 2018
 Coupe d'Espagne (3) :
 Vainqueur : 2016, 2017 et 2018.
 Supercoupe d'Espagne (1)
 Vainqueur : 2016.
 Finaliste : 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1989
Naissance à Valls
Footballeur international espagnol
Footballeur catalan
Joueur de l'équipe de Catalogne de football
Joueur du RCD Espanyol B
Joueur du Panthrakikos FC
Joueur du Gimnàstic de Tarragona
Joueur du RCD Majorque B
Joueur de l'UD Almería
Joueur du Séville FC
Joueur du FC Barcelone
Joueur du Deportivo Alavés
Joueur du RCD Espanyol (football)